Соревнования по боксу в весовой категории до 48 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 17 по 30 сентября. Приняли участие 27 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты